Revol ou Révol peut désigner :

 Antoine Révol (1548-1603), évêque de Dol.
 Cédric Revol (1994-), judoka français.
 Edmond Révol, prélat français.
 Elisabeth Revol (1980-), alpiniste française.
 Fabien Revol, théologien catholique français.
 Gérard Revol (1937-), homme politique français.
 Guy-Charles Revol (1912 - 1991), graveur français.
 Henri Revol (1936 -….), homme politique français.
 Jacques-Louis Revol (1909-1995), général français.
 Jean Revol (1929-2012), peintre, graveur, essayiste et écrivain français.
 Jean-Luc Revol, metteur en scène et comédien français.
 Louis Revol (1531 - 1594), premier secrétaire d'État des Affaires étrangères.
 Max Révol (1894-1967), acteur français.
 Pierre-Yves Revol (1958-), dirigeant de rugby à XV français.
 René Revol (1947-), homme politique français.
 Revol porcelaine, marque de porcelaine.

Voir aussi 
 François de Revol (1716-1783), évêque catholique français.
 Joseph de Revol (1663-1739), évêque catholique français.